

Film 
 Everyday Life – film del 2004 diretto da Rob Reiner
 Everyday Life – film del 2009 diretto da Alin Bijan

Musica 
 Everyday Life – singolo di Robert Miles del 1998
 Everyday Life – album dei Coldplay del 2019
 Everyday Life – singolo dei Coldplay del 2019